Ві́нер () — прізвище німецького походження.
 Ірина Вінер (1948) — радянський та російський тренер з художньої гімнастики.
 Єне Вінер (1899—1968) — угорський футболіст, що грав у складі збірної Угорщини і клубу «Ференцварош».
 Норберт Вінер (; 1894—1964) — американський математик-теоретик і прикладний математик.
 Янош Вінер (1896—1965) — угорський футболіст, що грав у складі збірної Угорщини і клубу «Ференцварош».

Топоніми 
 Вінер-Нойштадт — місто, Нижня Австрія.
 Вінер-Нойштадт — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область.

Спортивні клуби 
 Вінер АК («Вінер Атлетікспорт Клуб», ) — австрійський футбольний клуб, заснований 14 жовтня 1897 року.
 Вінер ЕВ () — австрійська хокейна команда з Відня.
 Вінер Шпорт-Клуб («Вінер Шпорт-Клуб», ) — професіональний австрійський футбольний клуб з міста Відень.

Інше 
 15606 Вінер (15606 Winer) — астероїд головного поясу, відкритий 11 квітня 2000 року.
 18182 Вінер (18182 Wiener) — астероїд головного поясу, відкритий 27 серпня 2000 року.

Німецькі прізвища